Lissonota rufipes (Brischke), een gewone sluipwesp
 Lissonota rufipes (Szepligeti), een gewone sluipwesp

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing